Mezilesí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Mezilesí u Pelhřimova (Mesoles), Gemeinde im Okres Pelhřimov
Mezilesí u Náchoda (Metzles), Gemeinde im Okres Náchod
Mezilesí u Lanškrouna (Laudon), Ortsteil von Cotkytle, Okres Ústí nad Orlic
Mezilesí u Přisečnice (Orpus), Ortsteil von Kryštofovy Hamry, Okres Chomutov
Mezilesí (Čížkrajice) (Trautmanns), Ortsteil von Čížkrajice, Okres České Budějovice
Mezilesí (Neudorf), aufgelassener Ort in der Gemeinde Ralsko, Okres Česká Lípa
Mezilesí (Multerberg), aufgelassener Ort in der Gemeinde Přední Výtoň, Okres Český Krumlov
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus), aufgelassener Ort bei Bochov, Okres Karlovy Vary